Tadmor bezeichnet:

 Palmyra, antike Oasenstadt
 Tadmor (2016), Dokumentarfilm von Monika Borgmann und Lokman Slim (2016)
 Tadmor (Exoplanet), einen Exoplaneten, der den Stern Gamma Cephei A umkreist
 Tadmor (Neuseeland), Ortschaft in der neuseeländischen Region Tasman

Tadmor ist der Familienname folgender Personen:
 Eitan Tadmor (* 1954), israelischer Mathematiker
 Hayim Tadmor (1923–2005), israelischer Assyriologe
 Zehev Tadmor (* 1937), israelischer Chemieingenieur